O Parque Menino João Hélio é um parque da cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro.

Ligações externas
 

Atrações turísticas de Araruama